Kevin McHale (basketballer), een voormalig Amerikaanse NBA basketbalspeler.
Kevin McHale (acteur), een Amerikaans acteur, bekend van de serie Glee.